Kappes bezeichnet:

 Weißkohl (mundartlich)
 Unsinn (mundartlich)

Kappes oder Kappés ist der Familienname folgender Personen:
 Aloysius Kappes (1885–1937), wolgadeutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Andreas Kappes (1965–2018), deutscher Radrennfahrer
 Anthony Kappes (* 1973), englischer Radsportler
 Christoph Kappes (* 1962), deutscher Unternehmer und Publizist
 Franz-Hermann Kappes (1938–1992), deutscher Politiker (CDU)
 Heinz Kappes (1893–1988), deutscher evangelischer Pfarrer und Quäker
 Hilde Kappes (* 1964), deutsche Improvisationsmusikerin und Vokalakrobatin
 Jana Kappes (* 1996), deutsche Fußballspielerin
 Johanna Kappes (1873–1933), erste deutsche Studentin (1899 an der Freiburger Universität)
 Johannes Kappes (1773–1837), Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Manfred M. Kappes (* 1957), deutscher Physikochemiker
 Pascal Kappés (* 1990), deutscher Laiendarsteller und Model

 Rudi Kappés (1957–2002), deutscher Fußballspieler
 Stephen Kappes (* 1951), US-amerikanischer Beamter (CIA)

Siehe auch: